Kovács Dezsőné Pap Mária (1865–1937) tanítónő
 Kovács Dezsőné (1913–2004) Kossuth-díjas tanítónő